

Patronymes 
Larionov (masculin ; ) ou Larionova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Dmitri Larionov (1985-), céiste russe
Ekaterina Larionova (1994-), lutteuse kazakhe
Igor Larionov (1960-), joueur et entraîneur de hockey sur glace russe
Igor Larionov (1998-), joueur de hockey sur glace russe
Ivan Larionov (1830-1889), compositeur russe
Michel Larionov (1881-1964), peintre et décorateur français d'origine russe
Nikita Larionov (1932-2014), poète russe
Vsevolod Larionov (1928-2000), acteur russe

Patronyme russe